Briel, een parochie in gemeente Buggenhout en deelgemeente Baasrode (in stad Dendermonde) in Vlaanderen
 Brielle, een stad in Nederland